Jealousy (gelosia in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Jealousy – film del 1911 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 Jealousy – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Reliance Film Company
 Jealousy – film del 1913 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company 
 Jealousy – film del 1915 diretto da Carroll Fleming 
 Jealousy – film del 1916 diretto da Will S. Davis
 Jealousy – film del 1929 diretto da Jean de Limur
 Jealousy – film del 1934 diretto da Roy William Neill
 Jealousy – film del 1945 diretto da Gustav Machatý
 Jealousy – film del 1984 diretto da Jeffrey Bloom

Musica 
 Jealousy – album di Major Harris del 1976
 Jealousy – singolo degli Status Quo del 1982
 Jealousy – album dei Loudness del 1988
 Jealousy – album degli X Japan del 1991
 Jealousy (Jalousie, Tango Tzigane Jalousie) –  singolo composto da Jacob Gade nel 1925 con testi di Vera Bloom, fra gli altri eseguito dalle orchestre di Harry James (1946), Russ Case  (1947), Florian Zabach (1951); Tiny Grimes Quintet (1949); e nella versione cantata interpretato da Frankie Laine (1951) e da Billy Fury (1961)
 Jealousy – singolo dei Queen del 1978, dall'album Jazz
 Jealousy – singolo dei Pet Shop Boys del 1991, dall'album Behaviour
 Jealousy – singolo di Martin Solveig del 2006, dall'album Hedonist
 Jealousy – singolo di Paris Hilton del 2006, dall'album Paris
 Jealousy – singolo di Violent J del 2009, dall'album The Shining